Das Wort Commodity () steht für:

 Handelsware
 für stark standardisierte, an Börsen gehandelte Waren, siehe Commodities
 austauschbare Standardware, die bei vielen Lieferanten in vergleichbarer Qualität zu beziehen ist
 im Hintergrund laufendes Programm des Betriebssystems AmigaOS, siehe Daemon

Siehe auch:
 Exchange-traded Commodity, börsengehandelte Wertpapiere einer Investition in die Anlageklasse Rohstoffe 
 New York Mercantile Exchange (COMEX), weltgrößte Warenterminbörse